Leenen ist der Familienname der folgenden Personen:

 Bart Leenen (* 1981), niederländischer Handballtorhüter 
 Detlef Leenen (* 1942), deutscher Zivilrechtler und Hochschullehrer
 Frank Leenen (* 1950), deutscher Kirchenmusiker und Hochschullehrer
 Frans Leenen (1919–2006), belgischer Rennradfahrer 
 Pleun van Leenen (1901–1982), niederländischer Langstreckenläufer und Olympionide 
 Roel Leenen (* 1984), niederländischer Handballspieler 
 Stephan Leenen (* 1958), deutscher Historiker und Autor